Spasskoje, Spaskaje, Spaske – nazwa toponimów na Białorusi, w Rosji] i na Ukrainie

Białoruś 
:

 Spaskaje – wieś w rejonie orszańskim obwodu witebskiego
 Spaskaje – wieś w rejonie połockim obwodu witebskiego
 Spaskaje – wieś w rejonie szumilińskim obwodu witebskiego

Rosja 
:

m.in.:
 Spasskoje – wieś w obwodzie archangielskim
 Spasskoje – wieś w obwodzie kałuskim
 Spasskoje – wieś w obwodzie kostromskim
 Spasskoje – wieś w obwodzie kurgańskim
 Spasskoje – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Spasskoje – wieś w rejonie wołowskim obwodu lipieckiego
 Spasskoje – wieś w Kraju Nadmorskim
 Spasskoje – wieś w obwodzie pskowskim
 Spasskoje – wieś w obwodzie riazańskim
 Spasskoje – wieś w obwodzie saratowskim
 Spasskoje – wieś w obwodzie smoleńskim
 Spasskoje – wieś w Kraju Stawropolskim
 Spasskoje – wieś w obwodzie tambowskim
 Spasskoje – wieś w Tatarstanie

Ukraina 
:

 Spaske – wieś w obwodzie czernihowskim
 Spaske – wieś w rejonie nowomoskowskim obwodu dniepropetrowskiego
 Spaske – wieś w rejonie szyrokiwskim obwodu dniepropetrowskiego
 Spaske – wieś w obwodzie żytomierskim
 Spaske – wieś w obwodzie zaporoskim
 Spaske – wieś w obwodzie odeskim
 Spaske – wieś w rejonie królewieckim obwodu sumskiego
 Spaske – wieś w rejonie sumskim obwodu sumskiego

Zobacz także 
 Spassk – miasto w Rosji
 Spasskaja – wieś w rejonie bolszesołdatskim obwodu kurskiego (Rosja)

Strony ujednoznaczniające